

Osoby 
 Albin Fontana (zm. 1630) – włoski architekt i stiukator działający w Polsce;
 Baltazar Fontana (1658 albo 1661 - 1729) – włoski rzeźbiarz i sztukator działający w Polsce;
 Domenico Fontana (1543–1607) – włoski architekt tworzący w okresie późnego Renesansu;
 Giovanni Battista Fontana (kompozytor) (ok. 1571–1630), włoski kompozytor i skrzypek;
 Giovanni Battista Fontana (malarz) (1524–1587), włoski malarz i rytownik;
 José de Anchieta Fontana (1940–1980) – piłkarz brazylijski, mistrz świata (1970);
 Józef Fontana (1670–1741) – architekt polski, ojciec architekta Jakuba Fontany;
 Jakub Fontana (1710–1773) – włoski architekt barokowy, nadworny architekt królów Polski;
 Jan Kanty Fontana (1731–1800) – architekt, geometra, burgrabia zamku warszawskiego i administrator ekonomii kozienickiej z lat 1783–1793;
 Julian Fontana (1810–1869) – polski pianista i kompozytor;
 Lucio Fontana (1899–1968) – argentyński malarz i rzeźbiarz, prekursor spacjalizmu;
 Paweł Antoni Fontana (1696–1765) – polski architekt późnobarokowy pochodzenia włoskiego.

Miejscowości 
 Fontana – miasto w prowincji Chaco w Argentynie
 Fontana – jednostka administracyjna na Malcie, na wyspie Gozo
 Fontana – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
 Fontana – miasto Stanach Zjednoczonych, w stanie Kansas, w hrabstwie Miami

Inne 
 Fontana – herb szlachecki
 Fontana Records – wytwórnia płytowa